

Politique 
 (1779–1831), homme politique américain de Pennsylvanie
William Sterrett Ramsey (1810–1840), homme politique américain de Pennsylvanie
 William Marion Ramsey (1846–1937), homme politique et juge de l'Oregon
 William T. Ramsey (1873–1937), homme politique de Pennsylvanie

Sports 
 Bill Ramsey (1920–2008), joueur américain de baseball
 (1943–2020), joueur britannique de rugby

Autres 
 William de Ramsey (fl. 1219), moine anglais
 William Ramsey (fl. 1323 – d.1349), architecte et maçon anglais
 (1796–1871), officier britannique
 William F. Ramsey (1855–1922), juriste du Texas
 Bill Ramsey (William McCreery Ramsey, 1931–2021), musicien